Niemcy:
 Holzland – kraina geograficzna w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Holzland – krajobraz w kraju związkowym Turyngia

Inne:
 HolzLand – firma

Zobacz też:
 Saale-Holzland